

Astronomia 
 Cratere Barton – cratere su Venere

Geografia 
 Australia
 Barton – sobborgo di Canberra
 Regno Unito
 Barton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Barton – parrocchia civile del Cheshire
 Barton – parrocchia civile del Cumbria
 Barton – località dell'Isola di Wight
 Barton – parrocchia civile del North Yorkshire
 Barton-le-Clay – paese del Bedfordshire
 Barton-le-Street – parrocchia civile del North Yorkshire
 Barton-le-Willows – parrocchia civile del North Yorkshire
 Barton-on-Sea – località dell'Hampshire, dove sorgono i Barton Beds
 Barton-under-Needwood – parrocchia civile dello Staffordshire
 Barton-upon-Humber – paese del Lincolnshire
 Barton-upon-Irwell – distretto della Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Barton – census-designated place della Contea di Pierce, Dakota del Nord
 Barton – città della Contea di Allegany, Maryland
 Barton – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Barton – città della Contea di Tioga, New York
 Barton – città della Contea di Orleans, Vermont
 Barton – città della Contea di Washington, Wisconsin

Informatica 
 Barton – core prodotto da AMD

Pagine correlate 
 John Barton